El término bruna puede hacer referencia a:

Bruna, variante femenina del nombre de pila, Bruno.
(290) Bruna, un asteroide del cinturón de asteroides.
Bruna, antigua moneda acuñada en Cataluña.